В одиночному розряді тенісного турніру Virginia Slims of Arkansas 1986, який проходив в рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1986, Кеті Ріналді здобула титул, у фіналі перемігши Наташу Звєрєву 6-4, 6-7, 6-0.

Сіяні гравчині 

  Кеті Ріналді (переможниця)
  Стефані Реге (2-ге коло)
  Лариса Нейланд (2-ге коло)
  Мішелл Торрес (2-ге коло)

 Енн Генрікссон (чвертьфінал)
 Маріанн Вердел (чвертьфінал)
 Бет Герр (чвертьфінал)
 Мерседес Пас (1-ше коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

Virginia Slims of Arkansas
1986